16-я смешанная авиацио́нная диви́зия  — авиационное воинское соединение Вооружённых сил СССР , сформированное в 1940 году и принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Формирование дивизии 
16-я смешанная авиационная дивизия сформирована в Тарнополе в августе 1940 года Постановлением Совета народных комиссаров СССР и директивой ГШ от 25.07.1940 г. в Киевском Особом военном округе на основе 35-й авиационной бригады ВВС КОВО.

Переформирование дивизии 
16-я авиационная дивизия 10 февраля 1942 года обращена на формирование Военно-воздушных сил 21-й армии.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 22 июня 1941 года по 10 февраля 1942 года.

Командиры дивизии

В составе соединений и объединений

Состав дивизии 
На 22 июня 1941 года
 86-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Трембовля
 87-й истребительный авиационный полк — Тарнополь
 92-й истребительный авиационный полк — Броды
 226-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Черток, Бузове
 227-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — Ольшаница, Бордянка

В разное время

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года.
 Киевская операция — с 7 июля 1941 года по 26 сентября 1941 года.
С началом Великой Отечественной войны в первые налёты вражеской авиации на аэродромы дивизии к 27 июня 1941 года было уничтожено 33 и повреждено 153 самолёта дивизии, в воздушных боях было потеряно ещё 14 самолётов. В тяжёлых оборонительных боях под Киевом командир дивизии, штаб и управление попали в окружение. Вышли из окружения в октябре 1941 года.

Базирование

Герои Советского Союза 

  Зеленко, Екатерина Ивановна, старший лейтенант, заместитель командира 5-й эскадрильи 135-го ближнебомбардировочного авиационного полка 16-й смешанной авиационной дивизии военно-воздушных сил 6-й армии Юго-Западного фронта Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году